Dies sind die beiden interaktiven Verteilungskarten zur Liste der Bauwerke der norddeutschen und rheinischen Backsteingotik in Deutschland → Abschnitt zu Sachsen-Anhalt.

Gesamtes Land 
– Häufungsgebiet Altmark nur auszugsweise beschriftet –

Altmark und nördliches Jerichower Land 
(Das nördliche Jerichower Land ist historisch Stiftsgebiet des Erzbistums Magdeburg im Diözesangebiet seines Suffraganbistums Havelberg)

Siehe auch 
 Portalseite Backsteinbauwerke der Gotik

Alle detaillierten Verteilungskarten – Atlas der Backsteingotik:

Hier sind sämtliche Orte Europas mit gotischen Backsteinbauten eingetragen, auch die weniger als 15 % mit mediterranen Backsteinstilen.
Die interaktiven Karten sind für Mobilgeräte nicht gut geeignet, da dort die Ortsnamen nicht angezeigt werden.
Und die Software funktioniert nur bis zu etwas über 300 Ortspunkten, was Unterteilungen erfordert.
Darum gibt es auch Karten ohne Dialogfunktion, erstellt aus Screenshots der interaktiven Karten.
Wo die Zuschnitte der interaktiven und der nicht-interaktiven Karte gleich sind, ist die nicht-interaktiver Karte nur bei der interaktiven verlinkt.

Literatur 
 Georg Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler: Sachsen-Anhalt I – Regierungsbezirk Magdeburg. Deutscher Kunstverlag, 2001, ISBN 3-422-03069-7.
 Georg Dehio Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler: Sachsen-Anhalt II – Regierungsbezirke Dessau und Halle. Deutscher Kunstverlag 1999, ISBN 3-422-03065-4.
 Ernst Badstübner: Feldsteinkirchen des Mittelalters. Hinstorff, Rostock 2002, ISBN 3-356-00942-7.

!Verteilung
Verteilungskarte